Svatý Petr v okovech (San Pietro in Vinculis) může být název těchto kostelů a kaplí:

Česko 
 Kostel svatého Petra v okovech (Kostelní Hlavno), Kostelní Hlavno, okres Praha-východ
 Kostel svatého Petra v okovech (Krahulov), Krahulov, okres Třebíč
 Kostel svatého Petra v okovech (Milíčov), Milíčov, okres Rakovník
 Kostel svatého Petra v okovech (Velenka), Velenka, okres Nymburk

Itálie 
San Pietro in Vincoli nebo San Pietro in Vinculis
 bazilika San Pietro in Vincoli v Římě
 kostel San Pietro in Vincoli v Borgo San Lorenzo, Toskánsko
 kostel San Pietro in Vincoli v Comune di Caccamo, Sicílie
 kostel San Pietro in Vincoli v Castellino del Biferno, Molise
 kostel San Pietro in Vincoli v Madignano, Lombardie
 kostel San Pietro in Vinculis (Neapol) v Neapoli
 kostel San Pietro in Vinculis (Pisa) v Pise
 kostel San Pietro in Vincoli, Ravenna
 kostel San Pietro in Vinculis (Salerno) v Salernu
 kostel San Pietro in Vinculis (Zoppè), San Vendemiano, Benátsko

Německo 
 kostel St. Petri-in-Ketten, Bonn (Lengsdorf), Severní Porýní-Vestfálsko
 kostel St. Peter in Ketten, Hadamar, Hesensko
 kostel St. Petrus in Ketten, Imsweiler, Porýní-Falc
 kostel St. Peter in Ketten, Montabaur, Porýní-Falc

Nizozemí 
 kostel Sint Petrus' Banden, Diemen, Severní Holandsko
 kostel Sint Petrus' Banden, Driebergen, Utrecht (provincie)
 kostel Sint Petrus' Banden, Heer, Maastricht
 kostel Sint Petrus' Banden, Leende, Severní Brabant
 kostel Sint Petrus' Banden, Oisterwijk, Severní Brabant
 kostel Sint Petrus' Banden, Overschie, Rotterdam
 kostel Sint Petrus' Banden, Son, Severní Brabant
 kostel Sint Petrus' Banden, Venray, Limburg

Spojené království

Anglie 
 kostel St. Peter ad Vincula, Bottesford, Scunthorpe, Lincolnshire
 kostel St. Peter ad Vincula, Broad Hinton, Wiltshire
 kostel St. Peter ad Vincula, Coggeshall, Essex
 kostel St. Peter ad Vincula, Colemore, Hampshire
 kostel St. Peter Ad Vincula, Combe Martin, Devon
 kostel St. Peter ad Vincula, Coveney, Cambridgeshire
 kostel St. Nicholas and St. Peter ad Vincula, Curdworth, Warwickshire
 kostel St. Peter ad Vincula, Hampton Lucy, Warwickshire
 kostel St. Peter ad Vincula, Chapel Royal v londýnském Toweru
 kostel St. Peter ad Vincula, South Newington, Oxfordshire
 kostel St. Peter ad Vincula, Stoke-on-Trent, Staffordshire (Stoke Minster)
 kostel St. Peter ad Vincula, Thornaby-on-Tees, Severní Yorkshire
 kostel St. Peter ad Vincula, Threekingham, Lincolnshire
 kostel St. Peter Ad Vincula, Tibberton, Worcestershire
 kostel St. Peter ad Vincula, Tollard Royal, Wiltshire
 kostel St. Peter ad Vincula, Wisborough Green, West Sussex

Wales 
 kaple St. Peter ad Vincula, Pennal, Gwynedd

Spojené státy americké 
 katedrála Saint Peter in Chains, Cincinnati, Ohio

Španělsko 
 kostel San Pedro ad Víncula, Castillejo del Romeral, Provincie Cuenca
 kostel San Pedro ad Víncula, Liérganes, Kantábrie
 kostel San Pedro ad Víncula, Saelices de Mayorga, Provincie Valladolid
 kostel San Pedro ad Víncula, San Pedro Castañero, Provincie León
 kostel San Pedro ad Víncula, San Pedro Palmiches, Provincie Cuenca
 kostel San Pedro ad Víncula, Vallecas, Madrid
 kostel San Pedro ad Víncula, Villalpardo, Provincie Cuenca

Externí odkazy